Allsvenskan 2013/2014 var Sveriges näst högsta division i bandy för herrar säsongen 2013/2014.

Norra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.
 
Lag 1–2: Kval till ElitserienLag 3-8: FärdigspelatLag 9-10: KvalspelLag 11–12: Nedflyttning

Resultat
Spelprogram 2013/14

Södra
En seger gav två poäng, oavgjort gav en poäng och förlust gav inga poäng.

Lag 1–2: Kval till ElitserienLag 3-8: FärdigspelatLag 9-10: KvalspelLag 11–12: Nedflyttning

Kvalspel till Elitserien
I kvalspelet deltog fyra lag från Elitserien samt lag 1-2 i varje allsvensk serie. Lagen delades in i två grupper om fyra lag i varje grupp, där de två främsta lagen kvalificerade sig för Elitserien nästa säsong. Gais vann Grupp A men drog sig sedermera ur Elitserien nästa säsong. Platsen tilldelades därmed TB Västerås som kom trea i Grupp B.

Grupp A

Grupp B

Kvalspel till Allsvenskan
De fyra lagen som kom på plats 9-10 i de två allsvenska serierna mötte fyra lag som förlorade den inledande kvalomgången till Allsvenskan. Lagen möttes i dubbelmöten enligt UEFA-modellen och varje vinnare av dubbelmötet gick upp till Allsvenskan inför nästa säsong.

Resultat
Spelprogram 2013/14

Källor

Sport i Sverige 2013
Sport i Sverige 2014
Bandysäsongen 2013/2014
2013/2014